Закуалпиља има више значења:

 Закуалпиља (Закуалпан, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Закуалпиља (Закуалпан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику